Chư Prông (huyện), een huyện in de provincie Gia Lai, Vietnam
Chư Prông (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.